Виктор Фёдорович Семёнов:
 Семёнов, Виктор Фёдорович (1871—1947) — российский советский учёный-ботаник.
 Семёнов, Виктор Фёдорович (1896—1973) — советский историк-медиевист, профессор МГПИ им. В. И. Ленина.
 Семёнов, Виктор Фёдорович (1947—2014) — российский писатель, поэт, художник.